Екатерина Батурина:
 Батурина, Екатерина Николаевна (1877 — ?) — российская революционерка, политик.